

События 
 Октябрь — Собор в Париже. Эдикт Хлотаря II.
 Ок.614 — Разрушение Эпидавра (Питавры) славянами.
 Ирано-византийская война 602—628 гг.: Персы взяли Иерусалим. Резня, произведённая иранцами в Иерусалиме, была столь ужасна, что запомнилась на века. Количество убитых: Себеос — 17 тыс., Михаил Сириец и Сирийский Аноним — 90 тыс., Антиох Стратег — 62 — 65 тыс. человек. Избиение усугублялось ещё и евреями, покупавшими обращённых в рабов жителей по дешёвке и убивавшими их. Количество обращённых в рабство сохранено Себеосом — 35 тыс. человек. Можно смело сказать, что после этого погрома Иерусалим надолго обезлюдел. Персы взяли в плен патриарха Захарию и захватили древо Животворящего Креста.

Примечания